Tomáš Janda je jméno a příjmení, které má více nositelů:

 Tomáš Janda (* 1973) –  český fotbalista
 Tomáš Janda (kanoista) (* 1992) –  český rychlostní kanoista
 Tomáš Janda (stavební mechanik) (* 1980), český stavební mechanik